Алексей Мещерский:
 Мещерский, Алексей Павлович (1867—1938) — крупный российский предприниматель, инженер.
 Мещерский, Алексей Степанович (1738—1797) — князь, генерал-поручик, сенатор.